Player kan syfta på:

 Player (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp
 Player (film) – en svensk kortfilm
 Gary Player (1935–), en sydafrikansk golfspelare